D25 steht für:
 HMS Warwick (D25), Zerstörer der V- und W-Klasse der britischen Royal Navy im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Deutz D 25, ein Traktorenmodell der Deutz AG

D-25 steht für:
 Solowjow D-25, russisches Hubschraubertriebwerk aus dem Jahre 1960

D25